Kallisto (łac. Callisto) – w mitologii greckiej królewna lub nimfa, ulubienica Artemidy
 Kallisto – księżyc Jowisza
 Kallisto – planetoida o numerze katalogowym 204

Zobacz też 
 Callisto – fińska grupa muzyczna

bg:Каликст